2 miejscowości w Polsce:
 Trzęsów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Grębocice
 Trzęsów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki